Вайссенбург, або Вейссенбург (, «Білгород, білий город») — власна назва.

Персоналії 
Вайссенбург — прізвище.

Топоніми

Вайссенбург-Гунценгаузен
 Вайссенбург-у-Баварії